Viasa puede referirse a:
Viasa, el mítico escritor de los sagrados Vedás de la India; 
Viasa, empresa automotriz española; o
VIASA, desaparecida aerolínea venezolana.